Lepicerinus är ett släkte av skalbaggar. Lepicerinus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Lepicerinus